Alcino
 Alcino (filósofo)
 Alcino (futebolista)

Veja também 
 Alcínoo

Desambiguação